L'eccezione – album di Carmen Consoli del 2002
 L'eccezione – singolo di Carmen Consoli del 2002
 L'eccezione – singolo di Madame del 2022
 L'eccezione Tour – tour promozionale di Carmen Consoli del 2003